Первый дивизион 1954/1955 — 52-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 5 сентября 1954 года и закончился 22 мая 1955 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1954/1955
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1954 году
1955 год в Бельгии